Gourretia är ett släkte av kräftdjur. Gourretia ingår i familjen Ctenochelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Gourretia